Криви () — фамилия ирландского происхождения.

Известные носители 
 Криви, Агустин (род. 1985) — аргентинский футболист.
 Криви, Джеймс (1873—1967) — ирландский шахматист.